Изгожка — река в Опочецком районе Псковской области.
 Изгожка — пруд в Опочецком районе Псковской области.

См. также
 Изгожа
 Изгожье — деревня в Опочецком районе Псковской области.